Schmeil ist der Name folgender Orte:
 der deutsche Name des aufgelassenen Ortes Smilov u Města Libavá in Tschechien

Schmeil ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Hugo Schmeil (1852–1923), deutscher Unternehmer und Kunstsammler in Dresden
 Erich Schmeil (1943–2013), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Otto Schmeil (1860–1943), deutscher Biologe und Pädagoge, Autor des Standardwerks Schmeil-Fitschen